Сантисо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мельид.  Занимает площадь 67,45 км². Население — 1930 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

См. также 
 , испанский и галисийский журналист, телеведущий и актёр.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи